Gulu (plaats), plaats in Oeganda
 Gulu (district), district in Oeganda